Sveti Lenart, pogosto zapisano okrajšano kot Sv. Lenart, je naselje v Občini Škofja Loka.

Glej tudi 

 Seznam naselij v Sloveniji

Občina Železniki